

В математике 
 68 является чётным двузначным числом.
 Сумма цифр числа 68 — 14.
 Произведение цифр этого числа — 48.
 Квадрат этого числа — 4624.
 68 — нетотиентное число.
 68 — число Перрина.
 68 является суммой двух точных квадратов: 68 = 22 + 82.
 Число 68 является репдигитом в шестнадцатеричной системе счисления (44).
 Каноническое разложение числа 68 можно записать в виде .
 Двузначная комбинация 68 появляется в десятичной записи числа пи последней из всех двузначных комбинаций.
 68 — наименьшее составное число, которое при переворачивании «вверх ногами» даёт простое число (89).
 68 — наибольшее чётное число, представимое в виде суммы двух простых чисел двумя различными способами: 68 = 7 + 61 = 31 + 37.

В науке 
 68 — атомный номер эрбия.

Примечания